Die Liga II 2020/21 ist die 81. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2020 und endete am 22. Mai 2021.

Modus 
Insgesamt nehmen 21 Mannschaften teil, da es in der vergangenen Saison keinen Absteiger gab. Die Teams spielen zunächst jeweils einmal gegeneinander. Anschließend folgt eine Aufstiegsrunde mit den sechs besten Vereinen. Dort spielt jedes Team zweimal gegeneinander und die Punkte aus der Vorrunde werden übernommen. Die ersten beiden Vereine steigen in die Liga 1 auf, während der Dritt- und Viertplatzierte in Play-offs gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1 um den Aufstieg spielen.

Die Vereine auf den Plätzen 7 bis 15 der Vorrunde spielen in den zwei getrennten Abstiegsrunden jeweils einmal gegeneinander. Auch hier werden die Punkte aus der Vorrunde übernommen. Aus beiden Gruppen steigen der Sechste und Siebte ab. Die beiden Fünften spielen in einem Entscheidungsspiel den sechsten Absteiger aus. Nach dem Rückzug von Turris-Oltul Turnu Măgurele stand dieser bereits als erster Absteiger fest.

Vorrunde

Tabelle

Aufstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Tabelle

Abstiegsrunde

Gruppe A 
Die Vereine, die die Plätze 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 der Vorrunde belegten, traten in der Gruppe A an. Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Gruppe B 
Die Vereine, die die Plätze 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21 der Vorrunde belegten, traten in der Gruppe B an. Die Punkte aus der Vorrunde wurden als Bonus gutgeschrieben.

Play-off 
Der Dritte und Vierte der Aufstiegsrunde spielen gegen den Siebten bzw. Achten der Liga 1.

|}

Relegation 
Die beiden Fünften der Abstiegsgruppen spielen um den Klassenverbleib.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf romaniansoccer.ro (rumänisch)
 Saison auf soccerway.com

2020 21
Fußballsaison 2020/21